Garnitz steht für:
 ein russisches Volumenmaß, siehe Garnetz
 Karl-Heinz Garnitz (* 1942), deutscher Schriftsteller
siehe auch
 Garnitze